Guido Messina ist der Name folgender Personen:

* Guido Messina (Radsportler) (1931–2020), italienischer Radrennfahrer
 Guido Messina (Schauspieler) (* 1995), argentinischer Schauspieler und Sänger